

Straten 
 Korte Vijverberg, een straat uit 1633 in Den Haag
 Lange Vijverberg, een middeleeuwse straat in Den Haag

Personen 
 Gabrielle Vijverberg (*1968), Nederlands atlete
 Ton Vijverberg (*1928), Nederlands organist en dirigent

Anders 
 Stadion De Vijverberg, een voetbalstadion in Doetinchem
 Vijverbergprijs, een literaire prijs, die sinds 1979 een andere naam heeft: F. Bordewijk-prijs
 Arrest Gerards/Vijverberg (1993), een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden
 Landgoed Vijverberg bij Arnhem, onderdeel van Landgoed Warnsborn
 Park Vijverberg, een stadspark in Tiel